US Open 2011 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2011 (tennis, mannen)
 US Open 2011 (tennis, vrouwen)
 US Open 2011 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2011 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2011 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2011 (golf) - een golftoernooi